Garnbergia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Mawsoniidae, elle-même regroupée au sein des Coelacanthiformes. Une seule espèce est assignée à ce genre : Garnbergia ommata  créée par Martin et Wenz en 1984 à partir d'un fossile fragmentaire, un crâne et un morceau du corps, découvert dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne.

Ces fossiles proviennent de sédiments datés de l'Anisien (Trias moyen), il y a environ entre  (millions d'années).

Classification phylogénique 
Dans la classification phylogénique, la position taxonomique du genre Garnbergia est discutée, la qualité médiocre du seul fossile ne facilite pas sa détermination. Les différents auteurs le considèrent cependant comme séparé des familles des Mawsoniidae et des Latimeriidae :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1984